Une école de danse est un établissement qui dispense un enseignement pratique de danse.

 École de danse de l'Opéra national de Paris une école de danse de Paris
 École supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower une école de danse de Cannes
 Royal Ballet School une école de danse de Londres
 bbodance, école et commission d'examens de danse à Londres
 Scottish School of Contemporary Dance une école de danse d'Écosse 
 Studio Maestro une école de danse de New York
 Denishawn School une école de danse de Los Angeles
 École Mudra, Performing Arts Research and Training Studios des écoles de danse de Bruxelles
 Mosa ballet school, une école de danse de Liège